Salusa Secundus est une planète du monde de Dune.

Monde d’origine de la Maison Corrino et planète de formation des Sardaukars, l’un des piliers de la puissance des Corrino. Au commencement du cycle de Dune, cette planète est une terre hostile et inhospitalière, vitrifiée par l’utilisation massive d’armes nucléaires par une maison déclarée renégate. On y trouve de nombreux déserts, mais la planète est plus humide qu'Arrakis.

Devenus maison régnante de l’univers connu, les Corrino établissent le siège de l’empire sur la planète Kaitain et font de Salusa Secundus leur planète-prison. Les conditions extrêmes qui y règnent contribuent également à l’aguerrissement des Sardaukars. Dans un tel environnement, quasiment la moitié
des prisonniers n'y survit pas. 

Lors du règne d’Elrood IX, et après que la Maison Vernius a été chassée d’Ix par le Bene Tleilax, le comte Dominic Vernius installe une de ses bases secrètes sur cette planète. 

La planète redevient le siège de la maison Corrino après la chute de l’empereur Shaddam IV. C’est là qu’est élevé Farad'n, fils de Wensicia Corrino et donc petit-fils de Shaddam, qui y reçoit un entrainement Bene Gesserit de la part de Jessica Atréides. Farad'n quitte Salusa Secundus pour être le père des enfants de Ghanima, celle-ci épousant son frère Leto, passant de la rudesse de cette planète à celle d’Arrakis.

Liens externes    
 

Planète de Dune
Prison de fiction